Bryocryptellidae är en familj av mossdjur som beskrevs av Vigneaux 1949. Bryocryptellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Bryocryptellidae finns 65 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Bryocryptellidae